Omar Al-Ghamdi () (nascido em 11 de Abril de 1979) é um futebolista da Arábia Saudita, que atualmente joga como meio-campista pelo Al-Hilal. Ele também pode jogar como lateral esquerdo.

Carreira 
Subiu nas categorias de base do Al-Ittihad, mas surpreendeu a todos se transferindo para o rival Al-Hilal. É um membro da seleção nacional e foi chamado para participar da Copa do Mundo de 2006.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas da Arábia Saudita
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol